INS Vikrant (}, «Безстрашний») — назва двох авіаносців ВМС Індії.

 INS Vikrant (R11) — британський авіаносець типу «Маджестік», закладений під назвою «HMS Hercules (R49)». У 1957 році проданий Індії, де перейменований на «Вікрант». На службі з 1961 по 1997 роки. З 2001 по 2012 рік - корабель-музей. Проданий на злам у 2014 році.
 INS Vikrant (2013) — авіаносець однойменного типу. Перший індійський авіаносець власної розробки. Закладений у 2006 році, спущений на воду у 2013 році. Планується вступ у стрій в 2018-2023 роках.

Кораблі ВМС Індії